Conquistador се може односити на:

Консикадоре (назив за шпанске војнике)
ConQUIZtador (други назив за браузер видео-игру)